Джалил Абдыкадыров (; ) — киргизский советский театральный режиссёр, прозаик, драматург, переводчик, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1964), лауреат государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1986).

Один из основоположников киргизской профессиональной театральной режиссуры.

Биография 
В 1946 году окончил педагогическое училище им. Горького в городе Пржевальск, в 1954 году — театральный факультет Ташкентского государственного театрально-художественного института им. А. Н. Островского.

В 1954—1960 — руководитель Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра имени Касымалы Джантошева, в 1960—1961 — режиссёр Киргизского драматического театра, в 1961—1973 — главный режиссёр Республиканского академического театра драмы, в 1973—1977 — главный редактор отдела советской литературы Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания, в 1977—1980 — директор Нарынского музыкально-драматического театра.

С 1980 — профессор Республиканского государственного института искусств.

С 1982 — директор академического драматического театра, в течение 1983—1984 работал в качестве исполняющего обязанности директора Киргизского академического драматического театра Киргизской ССР.

Творчество 
Талантливый театральный режиссёр. Поставил целый ряд спектаклей, но и в более чем 80 других театрах зарубежья. Будучи главным режиссёром киргизского академического театра драмы и других драматических театров республики, им осуществлены крупные постановки более чем 80 спектаклей, шедших с неизменным аншлагом не только на сценах Киргизии, но и Москвы.

С коллективом Киргизского государственного ордена Трудового Красного знамени академического театра драмы Дж. Абдыкадыров принимал участие в декаде киргизского искусства и литературы в Москве в 1964 г. Московская пресса тех лет отмечала, что режиссёр Джалил Абдыкадыров стал «золотой находкой для киргизского театрального искусства» того времени и для киргизского народа в целом.

Избранные постановки 
 «Курманбек» К. Жантошев (1960),
 «Судьба отца» Б. Жакиев (1960),
 «Стряпуха» А. Сафронов (1962),
 «Король Лир» В. Шекспир (1965),
 «Любовь Яровая» К. Тренёв (1965),
 «Палата» С. Алёшин (1966),
 «Ох эти девушки», Байсеитов и Шангытбаев (1967),
 Ч. Айтматов, «Джамиля», «Первый учитель» (1962), «Лицом к лицу» (1967),
 «Любовь на рассвете» Я. Галан,
 «Забытый человек» Назым Хикмет (1968),
 «Васса Железнова» Максим Горький (1969),
 «Зерно бессмертия» А. Токомбаев (1970),
 «Сивый скакун» Ш. Садыбакасов (1972),
 «Дочь Атабека» (1963), «Бюро продолжается» (1966), «Аширбай» (1980) Т. Абдумомунова,
 «Олжобай и Кишимжан» Дж. Абдыкадырова (1980),
 «Семетей сын Манаса» Ж. Садыков (1982),
 «Ашырбай» Т. Абдумомунов,
 «Бунт невесток» С. Ахмада (1984) и ряд других постановок, вошедших в золотой фонд киргизского театрального искусства.

Перевёл на киргизский язык произведения классиков и великих творцов прошлого и современности, ряд театральных пьес и песен.

Писатель и драматург, автор нескольких книг, стихов, рассказов, пословиц и др.

Одарённый театральный режиссёр, наставник и педагог нескольких поколений актёров Дж. Абдыкадыров проявил себя не только как талантливый режиссёр, теоретик и педагог, обладающий особым художественным чутьём и высокой профессиональной культурой, но и стал одним из основателей киргизской профессиональной театральной режиссуры, определившей новый этап в развитии киргизского драматического театра.

Память 
 Одна из центральных улиц Бишкека названа в честь Джалила Абдыкадырова.

Литература 
 «Манас» энциклопедиясы / Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. — Бишкек: Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы, 1995. — 1-т. — 440. ISBN −5-89750-013-4

Ссылки 
 Жалил Абдыкадыров 

Киргизские писатели
Персоналии:Киргизский театр драмы им. Т. Абдумомунова
Заслуженные деятели искусств Киргизской ССР
Выпускники Ташкентского театрального института
Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Персоналии:Каракол
Персоналии:Нарынский музыкально-драматический театр